Прыжки в воду на XXVI летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Трамплин 3м

Вышка

Мужчины

Трамплин 3м

Вышка

Навигация 

Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1996